El torneig de Roland Garros de 2010, també conegut com a Obert de França 2010, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 109a edició es va celebrar entre 24 de maig i el 6 de juny de 2010 al Stade Roland Garros de París, França.

El balear Rafael Nadal va recuperar el ceptre de campió aconseguint el seu cinquè títol a París. Juntament amb les victòries aconseguides en els tres Masters 1000 sobre terra batuda (Montecarlo, Roma, Madrid), va tornar a demostrar que era el dominador del circuit sobre terra batuda. Cal afegir que Nadal no va cedir cap set en tot el torneig. La italiana Francesca Schiavone va guanyar el seu primer títol de Grand Slam individual. Les germanes Serena i Venus Williams van aconseguir el seu dotzè títol de Grand Slam en el doble femení. A més, amb aquesta victòria van completar el Grand Slam guanyant els quatre títols principals consecutivament però no en un any natural. El serbi Nenad Zimonjic va aconseguir els títols de dobles masculins i mixts.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Quarts de final)
  Rafael Nadal (Campió)
  Novak Djokovic (Quarts de final)
  Andy Murray (4a ronda)
  Robin Söderling (Final)
  Andy Roddick (3a ronda)
  Fernando Verdasco (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  David Ferrer (3a ronda)
  Marin Čilić (4a ronda)
  Mikhaïl Iujni (Quarts de final)
  Fernando González (2a ronda)
  Gaël Monfils (2a ronda)
  Ivan Ljubičić (3a ronda)
  Tomáš Berdych (Semifinals)
  Juan Carlos Ferrero (3a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Sam Querrey (1a ronda)
  Nicolás Almagro (Quarts de final)
  Stanislas Wawrinka (4a ronda)
  Tommy Robredo (1a ronda)
  Jürgen Melzer (Semifinals)
  Ernests Gulbis (1a ronda)
  Thomaz Bellucci (4a ronda)
  Màrkos Bagdatís (3a ronda)
  Juan Mónaco (1a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Lleyton Hewitt (3a ronda)
  Albert Montañés (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
  Victor Hănescu (3a ronda)
  Guillermo García-López (2a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (Quarts de final)
  Venus Williams (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (Quarts de final)
  Jelena Janković (Semifinals)
  Ielena Deméntieva (Semifinals)
  Svetlana Kuznetsova (3a ronda)
  Samantha Stosur (Final)
  Agnieszka Radwańska (2a ronda)
  Dinara Safina (1a ronda)
  Viktória Azàrenka (1a ronda)
  Li Na (3a ronda)
  Maria Xaràpova (3a ronda)
  Marion Bartoli (3a ronda)
  Flavia Pennetta (4a ronda)
  Aravane Rezaï (3a ronda)
  Yanina Wickmayer (3a ronda)
  Francesca Schiavone (Campiona)
  Shahar Pe'er (4a ronda)
  Nàdia Petrova (Quarts de final)
  María José Martínez Sánchez (1a ronda)
  Vera Zvonariova (2a ronda)
  Justine Henin (4a ronda)
  Daniela Hantuchová (4a ronda)
  Lucie Šafářová (2a ronda)
  Zheng Jie (2a ronda)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Alona Bondarenko (3a ronda)
  Alissa Kleibànova (3a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Maria Kirilenko (4a ronda)
  Alexandra Dulgheru (3a ronda)
  Katerina Bondarenko (2a ronda)

Doble masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2a ronda)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Campions)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (Final)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (Semifinals)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Olivier Marach (Quarts de final)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (1a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quarts de final)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (3a ronda)
  Julian Knowle /  Andy Ram (Semifinals)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (1a ronda)
  John Isner /  Sam Querrey (retirats)
  Mardy Fish /  Mark Knowles (2a ronda)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1a ronda)
  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (3a ronda)
  Eric Butorac /  Rajeev Ram (1a ronda)

Doble femení 
  Serena Williams /  Venus Williams (Campiones)
  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Semifinals)
  Liezel Huber /  Anabel Medina Garrigues (Semifinals)
  Nàdia Petrova /  Samantha Stosur (3a ronda)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Quarts de final)
  Cara Black /  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (3a ronda)
  Alissa Kleibànova /  Francesca Schiavone (2a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (3a ronda)
  Chan Yung-jan /  Zheng Jie (3a ronda)
  Maria Kirilenko /  Agnieszka Radwańska (Quarts de final)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Final)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (3a ronda)
  Vera Duixévina /  Iekaterina Makarova (2a ronda)
  Olga Govortsova /  Al·la Kudriàvtseva (3a ronda)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (3a ronda)

Doble mixt 

  Liezel Huber /  Mahesh Bhupathi (1a ronda)
  Cara Black /  Leander Paes (Quarts de final)
  Núria Llagostera Vives /  Oliver Marach (Semifinals)
  Bethanie Mattek-Sands /  Mark Knowles (1a ronda)

<li>  Alissa Kleibànova /  Maks Mirni (Quarts de final)
<li>  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Campions)
<li>  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (1a ronda)
<li>  Yan Zi /  Mariusz Fyrstenberg (1a ronda)

Enllaços externs 

 Web oficial Roland Garros
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 
 Quadre doble mixt 

2010
Roland Garros